Ursental steht für:
 
 Ursental (Loßburg), Weiler in der Gemeinde Loßburg 
 Ursental (Tal), Tal in der Nähe von Tuttlingen